Burris ist der Name mehrerer

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Burris (Texas)
 Burris (Wyoming)
 Burris Crossroads (Georgia)

Burris ist der Familienname folgender Personen:
 Al Burris (1894–1938), US-amerikanischer Baseballspieler
 Art Burris (1924–1993), US-amerikanischer Basketballspieler
 Benjamin J. Burris (1882–1927), Präsident der Ball State University
 Buddy Burris (1923–2007), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Henry Burris (* 1975), kanadischer American-Football-Spieler
 Patrick Burris (* 1950), US-amerikanischer Judoka
 Robert H. Burris (1914–2010), US-amerikanischer Biochemiker
 Roland Burris (* 1937), US-amerikanischer Politiker, US-Senator

Siehe auch
 Burris-Nunatak in Antarktika